«Дустлик» ( — дружба) — станция Ташкентского метрополитена.

Открыта 7 ноября 1987 года в составе второго участка Узбекистанской линии : «Ташкент» — «Чкаловская».

Конечная, расположена за станцией «Машинасозлар».

Станция была построена на средства Ташкентского авиационного производственного объединения имени В. П. Чкалова.

История 
Станция закрывалась из-за неблагоприятной экологической обстановки вместе со станцией «Ташсельмаш» (ныне «Машинасозлар (Машиностроителей)») дважды:

1. 18 сентября 1989 года. Открылась повторно вместе с третьем участком  Узбекистанской линии: «Алишера Навои» — «Чор-Су» 6 ноября 1989 года.

2. В апреле 1990 года. Открылась в третий раз вместе с четвёртым участком Узбекистанской линии:  «Чор-Су» — «Беруни» 30 апреля 1991года.

До 5 октября 2012 года носила имя лётчика-испытателя, Героя Советского Союза «В. П. Чкалова».

Характеристика 

Станция : односводчатая, мелкого, заложения с двумя подземными вестибюлями.

Имеет подземный переход со станцией «Дустлик-2» Кольцевой линии.

Оформление 

В строительстве станции метро «Чкаловская» использована куполообразная железобетонная конструкция.

Потолок окрашен в бирюзовый цвет и украшен электрическими светильниками в виде бабочкек, придающими залу атмосферу полёта.

В центре зала установлены колонны из алюминия, выполненные в форме радаров.

Вестибюль и стены лестницы покрыты белым газганским мрамором, а поверхность пола покрыта серым и черным гранитом. В одной из боковых стен вестибюля было установлено панно, посвящённое 50-летию первого в истории беспосадочного перелёта из «Москвы» (СССР) в «Ванкувер» (США) через Северный полюс и барельеф «Валерия Чкалова», который был командиром экипажа во время перелёта. В октябре 2012 года эти элементы оформления были демонтированы.

Один из выходов совмещен с проходной «Ташкентского механического завода» (бывшего «Ташкентского авиационного производственного объединения имени В. П. Чкалова»).

Путевое развитие 
За станцией расположен шестистрелочный тупик, а также пути в электродепо «Узбекистан».

Галерея

См. также 
 Список станций Ташкентского метрополитена
 «Достык» станция Алматинского метрополитена

Примечания

Ссылки 
 Станция «Дустлик»

Станции Ташкентского метрополитена
Узбекистанская линия
Объекты, названные в честь Валерия Чкалова
Односводчатые станции мелкого заложения
Станции метрополитена, построенные в 1987 году